{{Сингл
| Название     = Independent Women Part I
| Обложка      = Independent Women.jpg
| Исполнитель  = Destiny's Child
| Альбом       = Survivor и Charlie's Angels саундтрек'
| Дата выпуска = 14 сентября 2000
| Формат       = CD-сингл, 12" сингл, макси-сингл, цифровая дистрибуция
| Сторона Б    = «So Good»  «8 Days of Christmas»
| Дата записи  = 18 мая 2000 (Part 2), 4 июля 2000 (Part 1)
| Место записи = SugarHill Studios (Хьюстон, Техас)
| Жанр         = R&B, данс-поп
| Автор песни  = Бейонсе Ноулз • Кори Руни • Сэмуел Барнс • Jean-Claude Olivier
| Длительность = 3:37
| Лейбл        = Columbia
| Продюсер     = Ноулз • Poke & Tone • Руни
| Предыдущий   = Jumpin’ Jumpin’
| Пред_год     = 2000
| Год          = 2001
| Следующий    = Survivor
| След_год     = 2001
}}
«Independent Women Part I» — первый сингл с альбома Survivor американской группы Destiny's Child. Песня также вошла в саундтрек к фильму Ангелы Чарли.

 Список композиций 
European CD single COL 669822 2
 «Independent Women» (Part 1) (album version) — 3:41
 «Independent Women» (Joe Smooth 200 Proof 2 Step Mix) — 4:17
 «Independent Women» (Maurice’s Radio Mix)1 — 3:54
 «Independent Women» (Victor Calderone Club Mix)1 — 9:36

UK CD single part 1 670593 2
 «Independent Women» (Part 1) (album version) — 3:41
 «Independent Women» (Victor Calderone Club Mix)1 — 9:36
 «Independent Women» (Maurice’s Radio Mix)1 — 3:54

UK CD single part 2
 «Independent Women» (Part 2)
 «Say My Name» (Timbaland remix)
 «So Good»
 includes Charlie’s Angels movie posterUS CD single 44K 79493
US vinyl single
 «Independent Women» (Part 1) (album version) — 3:41
 «Independent Women» (Victor Calderone Drum Dub Mix)1 — 5:30
 «Independent Women» (Victor Calderone Club Mix)1 — 9:36
 «Independent Women» (Maurice’s Independent Man Remix)1 — 7:30
 «8 Days of Christmas» — 3:29

Notes
 1 These remixes contain newly recorded vocals, arranged by Maurice Joshua.''

Чарты

Чарты недели

Чарты года

Чарты десятилетия

Сертификаты

Примечания

Ссылки 

Синглы Destiny's Child
Феминистические песни
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы — лауреаты премии MOBO